Rushford peut désigner :

Toponyme

États-Unis  

 Rushford (Minnesota)
 Rushford (New York)
 Rushford (CDP, New York)
 Rushford (Wisconsin)

Royaume-Uni  

 Rushford (Norfolk)

Homonymie de toponyme